ЕИФ () — финский футбольный клуб из города Таммисаари. Выступает в Юккёнен. Также известен под названием «Экенес».

История 
Футбольный клуб основан в 1905 году. В чемпионате 1933 года провёл свой единственный сезон в высшей по уровню лиге Финляндии.
Наивысшим достижением в кубке Финляндии является выход в полуфинал в 2018 году.

Статистика выступлений с 2015 года

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Финляндии